The Fall, angol punkegyüttes
 The Fall, Norah Jones 2009-es albuma
 The Fall, a Gorillaz 2011-es albuma
 The Fall (képregény)